Коле́ттис () — греческая фамилия.

Известные носители:
 Колеттис, Георгиос — греческий велогонщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1896 года.
 Колеттис, Иоаннис (1773—1847) — греческий политический деятель.